Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Cliff Drysdale 6-4, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 John Newcombe (semifinali)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Cliff Drysdale (finale)
 Rod Laver (quarti di finale)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Ken Rosewall (campione)

 Marty Riessen (semifinali)
 Roy Emerson (secondo turno)
 Andrés Gimeno (secondo turno)
 Bob Maud (primo turno)
 John Alexander (quarti di finale)
 Bob Lutz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1971